Thurston může být:

 Thurston County – dva okresy v USA

křestní jméno
 Thurston Moore (* 1958) –  americký kytarista a zpěvák

příjmení
 Scott Thurston (* 1952) – americký kytarista, klávesista a skladatel
 William Thurston (1946–2012) – americký matematik